plaats in Australië: Allora (Australië)
 geslacht van vlinders: Allora (geslacht)